Južnoukraïns'k (; ) è una città dell'Ucraina di circa 40.000 abitanti, situata nell'oblast' di Mykolaïv. Vi si trova la Centrale nucleare Pivdennoukraïns'ka.

Altri progetti

Collegamenti esterni